Коссаковский () — польская фамилия. Известные носители:
 Коссаковский, Антоний (1735—1798) — государственный деятель Великого княжества Литовского, последний каштелян инфлянтский (1789—1795), посол Четырёхлетнего сейма.
 Коссаковский, Игорь Павлович (1920—2010) — советский литератор, драматург, публицист.
 Коссаковский, Михаил (1733—1798) — государственный деятель Великого княжества Литовского, писарь скарбовый литовский, подстолий ковенский, каштелян витебский (1781—1787), воевода витебский (1787—1794) и браславский (1794—1795).
 Коссаковский, Шимон Мартин (1741—1794) — польский государственный деятель, участник Барской и Тарговицкой конфедераций, польный гетман литовский (1792—1793), последний гетман великий литовский (1793—1794).
 
 Коссаковский, Ян Непомуцен (1755—1808) — государственный и религиозный деятель Великого княжества Литовского, епископ инфлянтский (1794—1798) и виленский (1798—1808).